Hirschfelde steht für

 Hirschfelde (Gemeinde Poppelau), polnisch Kaniów, Ortschaft in Oberschlesien
 Hirschfelde (Zittau), Ortsteil der Stadt Zittau in Sachsen 
 Hirschfelde (Werneuchen), Ortsteil der Stadt Werneuchen in Brandenburg